Список районів Литви, відсортований в алфавітному порядку за українською назвою:

Посилання 

Списки:Литва